2С9 «Нона-С» — советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная самоходная артиллерийско-миномётная установка.

Нона-С была разработана в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения и конструкторском бюро Пермского машиностроительного завода имени Ленина на базе шасси плавающего гусеничного бронетранспортёра БТР-Д. Руководители работ: А. Г. Новожилов — отвечал за комплекс в целом, Ю. Н. Калачников — отвечал за орудие 2А51. Самоходно-артиллерийское орудие (САО) 2С9 «Нона» предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

История создания

Предпосылки 
В конце 1950-х годов на вооружение стран-участниц Холодной войны начали в массовом количестве поступать ракетно-ядерные типы вооружения. При теоретическом планировании военных действий с применением ядерного оружия, большая роль отводилась воздушно-десантным войскам, которые по замыслу должны были использовать и сохранять высокие темпы наступления после ракетно-бомбового удара ядерным оружием. По состоянию на 1950—1960-е годы, оснащение воздушно-десантных подразделений СССР немногим отличалось от оснащения дивизий и корпусов времён Великой Отечественной войны. Сложившаяся ситуация требовала серьёзной реорганизации и переоснащения ВДВ. Кроме того, на смену устаревшим военно-транспортным самолётам Ил-12 и Ил-14 были разработаны новые самолёты Ан-8 и Ан-12. Новые самолёты имели больший внутренний объём и большую грузоподъёмность. Для реализации новых возможностей военно-транспортной авиации и составления новой Программы вооружения ВДВ в 1964 году был выпущен Приказ Министра обороны СССР о начале научно-исследовательских работ для определения тактико-технических требований к военной технике ВДВ. В этом же году 3-й центральный научно-исследовательский институт начал комплексную  «Купол».

В результате выполнения  «Купол», была выявлена необходимость оснащения воздушно-десантных войск вооружением, позволявшим эффективно выполнять задачи борьбы с воздушными и наземными целями в тылу противника. При этом подразделения ВДВ должны были обладать высокой манёвренностью, а также иметь защиту от воздействия результатов применения оружия массового поражения, поэтому новая система вооружения ВДВ предусматривала полную механизацию используемых подразделений. В ходе  были определены образцы артиллерийской техники для оснащения воздушно-десантных войск. Анализ транспортировочных возможностей самолёта Ан-12Б показал, что масса десантируемой техники не должна превышать 10 тонн со средствами десантирования, а существовавшая на тот момент техника сухопутных войск не отвечала определённым требованиям ни по массе, ни по габаритным характеристикам, ни по допустимым перегрузкам при десантировании. Одним из направлений работ по созданию новой техники была разработка 120-мм самоходного миномёта «Ландыш» и 122-мм самоходной гаубицы «Фиалка» на шасси БМД-1.

Первые проработки 
К середине 1960-х годов артиллерийское вооружение полков и дивизий ВДВ представляло собой широкую номенклатуру военной техники, среди которой были дивизионные: 122-мм гаубицы Д-30, 85-мм самодвижущиеся пушки СД-44 и самоходные артиллерийские установки АСУ-85. Полковая артиллерия была представлена полковыми миномётами М-120 и самоходными артиллерийскими установками АСУ-57. В 1969 году была проведена  «Купол-2», по результатам которой было принято решение о создании универсального самоходного артиллерийского орудия. В то же время работы по 2С2 зашли в тупик, так как шасси не выдерживало отдачу орудия 2А32. Разрабатываемый самоходный миномёт «Ландыш» не обеспечивал заданные углы горизонтального наведения, а гладкоствольные 120-мм миномёты исчерпали свой потенциал по дальнейшему развитию и модернизации. Для использования в новом самоходном артиллерийском орудии были предложены два баллистических решения. А. Г. Новожиловым было предложено использовать баллистику французского 120-мм нарезного миномёта RT-61, в то время как Ф. Ф. Петров предлагал использовать 122-мм гаубицу М-30.

В период с 1972 по 1975 год отделом № 25 ЦНИИ точного машиностроения под руководством А. Г. Новожилова была проведена  с шифром «Орудие-выстрел», оптимальным был признан вариант калибра 120-мм с баллистикой французского миномёта RT-61. В 1974 году опытный образец САУ 2С2 был продемонстрирован командующему ВДВ В. Ф. Маргелову, после чего было принято решение о начале работ над новым универсальным самоходным артиллерийским орудием. В этом же году в рамках  «Нона-Д» на базе самоходной гаубицы 2С2 с удлинённой ходовой частью был выполнен макетный образец САО с прототипом нового 120-мм орудия, установленного вместо 122-мм гаубицы 2А32. Полученные проработки легли в основу  под наименованием «Нона-С» (индекс ГРАУ — 2С9). В 1976 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР № 1043—361 от 16 декабря. В соответствии с этим постановлением была официально начата разработка нового 120-мм авиадесантируемого самоходного артиллерийского орудия.

Испытания и принятие на вооружение 
Головным разработчиком системы был назначен климовский ЦНИИ точного машиностроения, разработка боеприпасов была поручена ГНПП «Базальт». Первоначально, орудие проектировалось в свердловском ОКБ-9 под руководством В. А. Голубева, однако, после смены руководства, ОКБ-9 отказалось от дальнейших работ, исполнителем по созданию 120-мм орудия было назначено специальное конструкторское бюро Завода № 172 под руководством Ю. Н. Калачникова Несмотря на то, что базовое шасси было разработано и производилось на Волгоградском тракторном заводе, Волгоградский завод отказался от сборочных работ по САУ 2С9, поэтому конструированием вращающейся башни и окончательной сборкой 2С9 занимался пермский Завод № 172. В 1976 году был собран первый опытный образец САУ 2С9, оснащённый стволом длиной . К 1979 году была изготовлена батарея из шести опытных САУ 2С9. Во второй половине 1976 года батарея была направлена на Ржевский полигон для прохождения полигонных испытаний, после успешного завершения которых началась подготовка к войсковым испытаниям. Войсковые испытания проходили в 1980 году в два этапа, первый проводился с февраля по март на Лужском полигоне, второй — в июле на территории Азербайджанской ССР. Результаты испытаний были признаны успешными и система в составе САО 2С9 и осколочно-фугасного снаряда 3ОФ49 была рекомендована к принятию на вооружение. После устранения выявленных недоработок и недостатков постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР № 630—187 от 1 июля самоходное артиллерийское орудие 2С9 «Нона-С» было официально принято на вооружение Советской Армии.

Серийное производство и модификации 

Серийное производство САО 2С9 было развёрнуто на Пермском машиностроительном заводе и продолжалось до 1989 года, всего за 10 лет производства было выпущено 1432 единицы 2С9 и 2С9-1. На базе опытной батареи выпуска 1979 года в 104-м парашютно-десантном полку был сформирован первый дивизион САО 2С9. В 1981 году была сформирована первая батарея САО «Нона-С», отправленная в Афганистан.

Уже после завершения войсковых испытаний государственная комиссия указала необходимость увеличения возимого боекомплекта САО «Нона-С» до 40 выстрелов. В 1985 году была разработана модернизированная версия САО «Нона-С», получившая обозначение 2С9-1 «Свиристелка». С 1988 года на Пермском заводе имени В. И. Ленина было начато серийное производство САО 2С9-1. С введением в боекомплект «Ноны-С» управляемого снаряда «Китолов-2» изменениям подверглись укладки САО, в состав которых были введены два крепления под управляемые снаряды. В само САО была установлена аппаратура для выдачи сигнала о моменте вылета снаряда из канала ствола по радиоканалу на пункт разведки и управления 1В119. Кроме того в конструкции затвора орудия 2А51 была исключена зависимость положения ударника от теплового расширения обтюратора, благодаря чему была упрощена эксплуатация орудия и ликвидирована вероятность осечки или самопроизвольного выстрела при ведении огня из САО. Модернизация ранее выпущенных САО 2С9 до уровня 2С9-1 производилась непосредственно в войсках силами специалистов воинских частей.

К вопросу о модернизации самоходного артиллерийского орудия 2С9 вернулось уже Министерство обороны РФ. В 2003 году была начата работа над модификацией, получившей индекс 2С9-1М. В отличие от своих предшественников, САО 2С9-1М оснащено автоматизированной системой управления наведением и огнём, системой спутниковой навигации и инерциальной системой отсчёта. Благодаря установленной ЭВМ, САО 2С9-1М способно вести огонь в составе дивизиона в полуавтоматическом режиме. Модернизация до уровня 2С9-1М производится при капитальном ремонте ранее выпущенных САО 2С9 и 2С9-1.

Описание конструкции

Броневой корпус и башня 
Шасси САО 2С9 сохранило геометрию и компоновочные решения бронетранспортёра БТР-Д. Корпус выполнен из сварных листов броневого алюминия. В передней части корпуса по центру расположено отделение управления с рабочим местом механика-водителя. Слева от механика-водителя установлено место командира САО. В отличие от базового шасси в корпусе САО «Нона-С» отсутствуют крепления для установки курсовых пулемётов. В средней части корпуса расположено боевое отделение, на крыше корпуса установлен поворотный погон со вращающейся башней. В боевом отделении размещены укладки со снарядами. В задней части корпуса находится моторно-трансмиссионное отделение с силовой установкой. Башня 2С9 сварная, слева от орудия установлено рабочее место наводчика с прицельными приспособлениями. Справа от орудия находится рабочее место заряжающего САО. Официально башня 2С9 имеет возможность поворота по горизонту в диапазонах углов от −35 до +35 градусов, однако, при отсоединении шлангов пневматической системы, возможен круговой обстрел из САО в ручном режиме.

Вооружение 
Основным вооружением САО 2С9 является 120-мм нарезная пушка-гаубица-миномёт 2А51. Ствол 2А51 состоит из трубы и казённика. Длина трубы составляет 24,2 калибра. На внутренней части ствола выполнено 40 нарезов постоянной крутизны. Затвор орудия копирного типа с пластическим обтюратором, совмещающий в себе функции досылателя. После досылки снаряда в канал ствола, обтюратор запирается вертикальным клином, установленном в казённике орудия, благодаря чему исключается прорыв пороховых газов при выстреле в боевое отделение САО. Для удаления пороховых газов, предотвращения задымления боевого отделения и удаления несгоревших остатков порохового заряда, после выстрела в течение 1,2 с в канал ствола подаётся сжатый воздух. Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката веретённого типа заправленного жидкостью «Стеол-М» или «ПОЖ-70» и пневматического накатника, заправленного азотом или воздухом. Для стравливания давления при работе в различных температурных диапазонах, на тормозе отката установлен компенсатор пружинного типа. Максимальная длина отката составляет 400 мм.

Применяемые боеприпасы 
В основной боекомплект орудия 2А51 входят осколочно-фугасные снаряды 3ОФ49 с контактным взрывателем 3В35 и радиовзрывателем АР-5. Снаряды обладают начальной скоростью на полном заряде  и максимальной дальностью стрельбы в 8,855 км. Снаряды 3ОФ49 имеют стальной корпус и снаряжаются 4,9 кг взрывчатого вещества марки А-IX-2. При установке контактного взрывателя на осколочное действие во время разрыва снаряд 3ОФ49 образует около 3500 убойных осколков массой от 0,5 до 15 г, обладающих начальной скоростью около . Приведённая площадь поражения открыто расположенной живой силы в положении «стоя» составляет , бронепробиваемость гомогенной стальной брони составляет 12 мм на расстоянии от 7  от эпицентра разрыва снаряда. При использовании радиовзрывателя АР-5 эффективность поражения открыто расположенной живой силы увеличивается от 2 до 3 раз. При установке контактного взрывателя на фугасное действие снаряд 3ОФ49 способен образовывать воронки до 2 м глубиной и до 5 м в диаметре. Для стрельбы на расстояния до 12,8 км в боекомплект САО 2С9 входят активно-реактивные снаряды 3ОФ50 (с контактным взрывателем 3В35 и радиовзрывателем АР-5). Для 2С9 разработаны корректируемые снаряды «Китолов-2», имеющие возможность поражения бронетанковой техники в местах сосредоточения пусковых установок, долговременных оборонительных сооружений, мостов и переправ с вероятностью от 80 до 90 %. Для борьбы с бронетехникой противника в боекомплект входят кумулятивные невращающиеся снаряды 3БК19, пробивающие до 600 мм гомогенной броневой стали. Кроме штатных снарядов, САО 2С9 может использовать все типы мин для гладкоствольных и нарезных миномётов, в том числе осветительные, дымовые и зажигательные. При использовании активно-реактивного снаряда APCM для французского нарезного миномёта RT-61 дальность стрельбы САО 2С9 может быть увеличена до 17 км.

Средства наблюдения и связи 
Для наблюдения за местностью, место командира оборудовано тремя призменными перископическими приборами наблюдения ТНПО-170А. Место наводчика оборудовано артиллерийским панорамным прицелом 1П8 для стрельбы с закрытых огневых позиций и прицелом прямой наводки 1П30 для ведения огня по наблюдаемым целям. В правой части башни, перед люком заряжающего установлен вращающийся прибор наблюдения МК-4. На задней стенке башни имеются два прибора наблюдения ТНПО-170А.

Внешняя радиосвязь поддерживается радиостанцией Р-123М или Р-173. Радиостанция Р-123М работает в УКВ-диапазоне и обеспечивает устойчивую связь с однотипными станциями на расстоянии до 28 км в зависимости от высоты антенны обеих радиостанций. Переговоры между членами экипажа осуществляется через аппаратуру внутренней связи Р-174.

Двигатель и трансмиссия 
В 2С9 устанавливается V-образный 6-цилиндровый четырёхтактный дизельный двигатель 5Д20 мощностью  жидкостного охлаждения с газотурбинным наддувом. Двигатель имеет возможность работать на дизельном топливе марок ДЛ, ДЗ и ДА. Основой двигателя служит тоннельный блок-картер V-образной формы с углом развала блоков цилиндров в 120°. Каждый блок состоит из трёх цилиндров с общей головкой. Для охлаждения в каждом блоке внутри головок и вокруг гильз цилиндров имеются специальные сообщающиеся между собой полости. В каждой головке цилиндра устанавливается по два впускных и выпускных клапана. Воздух в цилиндры подаётся через впускные коллекторы, а продукты сгорания удаляются с помощью выпускных коллекторов. В расточке блок-картера устанавливается коленчатый вал. Трансмиссия механическая, с однодисковым фрикционом сухого трения. Имеет четыре передних и одну заднюю передачу. Максимальная теоретическая скорость движения на четвёртой передней передаче составляет .

Ходовая часть 
Ходовая часть 2С9 представляет собой модифицированное шасси бронетранспортёра БТР-Д. Ходовая часть состоит из шести пар сдвоенных обрезиненных опорных катков. В задней части машины находятся ведущие колёса, в передней — направляющие. Гусеничная лента состоит из мелких звеньев с шарнирами, соединёнными пальцами. Подвеска 2С9 — гидропневматическая, с изменяемым дорожным просветом. Каждый опорный каток оборудован пневматической рессорой, выполняющей роль силового цилиндра при изменении клиренса, а также функцию гидравлического амортизатора.

Средства десантирования 

САУ «Нона-С», как и другая техника ВДВ на базе БМД-1 и БТР-Д имеет возможность десантироваться как посадочным, так и парашютным способом с самолётов типа Ан-12, Ан-22 и Ил-76. Десантирование парашютным способом осуществляется с помощью парашютных реактивных систем ПРСМ-925(2С9) или парашютных бесплатформенных систем ПБС-925 с высот от 500 , при этом скорость самолёта не должна превышать . Обе системы представляют собой модификации ранее разработанных средств десантирования для БМД-1 (ПРСМ-915 и ПБС-915 соответственно). Самолёты типа Ан-12 могут брать на борт до 2 единиц САО 2С9 со средствами десантирования, в то время как самолёты типа Ил-76 и Ан-22 способны нести до 3 и 4 единиц 2С9 соответственно.

Операторы

Действующие операторы 

 :
 Воздушно-десантные войска — 750 единиц, из них 500 на хранении, по состоянию на 2021 год
 Береговые войска ВМФ — 30 единиц, по состоянию на 2021 год
 Пограничная служба ФСБ — некоторое количество, по состоянию на 2021 год
  — 18 единиц 2С9, по состоянию на 2021 год
  — 12 единиц 2С9, по состоянию на 2021 год
  — 9 единиц 2С9, по состоянию на 2021 год
  — некоторое количество, по состоянию на 2021 год
  — 17 единиц 2С9, по состоянию на 2021 год
  — 54 единицы 2С9, по состоянию на 2021 год
  — 40 единиц 2С9, по состоянию на 2021 год

Бывшие операторы 

  — перешли к образовавшимся после распада государствам
  — около 40 единиц 2С9 передано советскими войсками в 1988 году при выводе войск из Афганистана
  — 48 единиц 2С9, по состоянию на 2016 год. По другим данным снята с вооружения.
  — 30 единиц 2С9, по состоянию на 2013 год
  — 25 единиц 2С9, по состоянию на 2016 год

Служба и боевое применение

Организационная структура 
С принятием на вооружение САО 2С9 «Нона-С» была изменена организационно-штатная структура артиллерии ВДВ. С 1982 года в парашютно-десантных полках начали формироваться самоходно-артиллерийские дивизионы 2С9, где заменили собой 120-мм полковые миномёты. Дивизион 2С9 состоял из трёх батарей, каждая батарея включала в себя 6 орудий (итого 18 орудий в дивизионе). Кроме того, САО 2С9 поступали на вооружение самоходно-артиллерийских дивизионов артиллерийских полков для замены 85-мм самодвижущихся пушек СД-44 и 122-мм гаубиц Д-30, однако полностью последние заменить не смогли (количество Д-30 было уменьшено с 4 до 1 батареи). Причиной стала более высокая эффективность Д-30 как точной гаубичной системы при сравнении с РСЗО БМ-21В, а также меньшее количество военно-транспортной авиации, требовавшееся для переброски буксируемых орудий Д-30 по сравнению с 2С9 и БМ-21В. Организационно-штатная структура 2С9 в артиллерийских полках также сводилась к самоходно-артиллерийскому дивизиону, состоявшему из трёх батарей по 6 орудий. Помимо воздушно-десантных войск модификация 2С9-1 «Свиристелка» поступала на вооружение соединений Морской пехоты.

Служба 
Самоходные артиллерийские орудия 2С9 состояли на вооружении следующих формирований:

 войсковая часть (в/ч) № 06017 — 336-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты (336 обрмп): 12 единиц 2С9 по состоянию на 2009 год;
 в/ч № 13140 — 810-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты (810 обрмп): 6 единиц 2С9;
 в/ч № 38643 — 61-й отдельный полк морской пехоты (61 опмп): 22 единицы 2С9 по состоянию на 2000 год;
 в/ч № 42091 — 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк: 19 единиц 2С9 по состоянию на 2000 год;
 в/ч № 45377 — 1140-й гвардейский артиллерийский полк: 18 единиц 2С9 по состоянию на 2000 год;
 в/ч № 40515 — 1141-й гвардейский артиллерийский полк: 18 единиц 2С9 по состоянию на 2000 год;
 в/ч № 93723 — 1182-й гвардейский артиллерийский полк: 18 единиц 2С9 по состоянию на 2000 год;
 Брянская 26-я центральная база артиллерийского вооружения (26-я ЦАБВ): 28 единиц 2С9 по состоянию на 1991 год;
 Брянский 120-й арсенал (120 Арс-В): 10 единиц 2С9 по состоянию на 2000 год;
 Московский 59-й арсенал (59 Арс-В): 2 единицы 2С9 по состоянию на 1991 год.

Боевое применение 

В 1981 году самоходная артиллерийская установка «Нона-С» была принята на вооружение Советской Армии, в этом же году была сформирована и отправлена в Афганистан первая батарея из шести орудий 2С9. По мере поступления 2С9 в подразделения ВДВ, принимавшие участие в Афганской войне, менялась структура самих подразделений. Например, в 103-й воздушно-десантной дивизии дивизион 85-мм самодвижущихся пушек СД-44 был заменён на дивизион самоходных артиллерийских орудий «Нона-С». В парашютно-десантных полках миномётные батареи заменялись на САО 2С9. К 1 августа 1987 года в составе 40-й армии ОКСВА насчитывалось 69 самоходный установок 2С9, всего в боевых действиях Афганской войны принимало участие 70 единиц САО «Нона-С». Самоходные артиллерийские орудия 2С9 применялись в качестве поддержки десантно-штурмовых и воздушно-десантных подразделений. Чаще всего стрельба велась обычными гладкими артиллерийскими минами, так как требовалась стрельба под большими углами возвышения и небольшая дальность безрикошетной стрельбы. За годы войны выявились как сильные стороны 2С9, заключавшиеся в её универсальности и значительно большей подвижности на пересечённой местности, чем у обычных миномётов, так и слабые стороны. Среди основных недостатков были выявлены: небольшой возимый боекомплект, а также быстрый износ гусеничной ходовой части. Также были отмечены: недостаточная длина шнура у переговорного устройства командира и неудачная конструкция трубы выхлопного коллектора, приводившая к попаданию выхлопных газов при стрельбе с грунта на заряжающего САО 2С9.

С началом Первой чеченской кампании самоходные установки «Нона-С» использовались в составе Российских войск. Так например, зимой 1996 года попавшая в засаду в Шатойском районе колонна российских десантных подразделений смогла успешно отбить атаку незаконных вооружённых формирований. Во время штурма Грозного при боях за центр города войскам рязанского воздушно-десантного батальона удалось удержать позиции, находясь в полном окружении противником, в том числе, благодаря грамотным действиям по корректировке и организации огня самоходно-артиллерийского дивизиона 2С9 106-й воздушно-десантной дивизии.

В период с 11 по 31 января 1996 года на территорию Боснии и Герцеговины для участия в миротворческой операции ООН была введена отдельная воздушно-десантная бригада, в составе которой имелись два парашютно-десантных батальона, на вооружении которых имелось по четыре САО 2С9. В ходе выполнения миссии миротворческий контингент Российской Федерации принимали участие в совместных учениях с подразделениями США. Так в июне 1997 года на базе 1-й бронетанковой дивизии США состоялись совместные артиллерийские стрельбы самоходных артиллерийских орудий 2С9 и самоходных гаубиц M109A2. Государственным и военным руководством США был высоко оценён уровень подготовки российских подразделений.

К моменту развертывания Российских войск в Дагестане и началу Второй чеченской кампании на вооружении каждой полковой тактической группы ВДВ имелось от 12 до 18 самоходных артиллерийских орудий 2С9. Одним из эпизодов применения 2С9 является бой под Новогрозненским, в ходе которого благодаря огню САО 2С9 и действиям командира взвода батареи удалось избежать окружения парашютно-десантной роты. Во время Боя у высоты 776 артиллерийская поддержка осуществлялась самоходными артиллерийскими орудиями 2С9. Всего за время боя было выпущено около 1200 снарядов. Благодаря грамотным действиям групп корректировки огня и разведки, большинство потерь незаконными вооружёнными формированиями было понесено от артиллерийского огня.

2С9 использовался Россией в ходе вооружённого конфликта в Южной Осетии

Оценка машины 

С принятием в 1981 году на вооружение САО 2С9 «Нона-С» подразделения ВДВ Советской армии получили в распоряжение универсальное орудие, сочетавшее в себе свойства пушки, гаубицы и миномёта. Подобное сочетание характеристик позволило 2С9 полностью заменить собой устаревшие 120-мм миномёты и самоходные установки АСУ-85 в парашютно-десантных полках, а также самодвижущиеся противотанковые пушки СД-44 и (частично) 122-мм гаубицы Д-30 в артиллерийских полках парашютно-десантных дивизий. По оценкам западных специалистов, САО 2С9, находясь в составе ОКСВА, успешно справлялись с поставленными задачами. За годы службы, несмотря на выявленные недостатки в виде быстрого износа ходовой части и ограниченных углов горизонтального наведения, САО 2С9 хорошо себя зарекомендовали, а также подтвердили перспективность использования 120-мм нарезных универсальных систем.

К моменту первого публичного появления САО 2С9 на параде к дню победы в 1985 году, по заключению западных специалистов, на вооружении стран НАТО отсутствовали системы, аналогичные самоходному артиллерийскому орудию 2С9. Лишь в 1997 году в ФРГ на базе БМД Wiesel был разработан самоходный 120-мм миномёт. Миномёт выполнен по открытой схеме установки орудия и способен вести огонь стандартными 120-мм минами на расстояния до 6,3 км, а перспективными с увеличенным зарядом до 8 км, кроме того самоходный миномёт способен вести огонь управляемыми противотанковыми снарядами , пробивающими гомогенную броню толщиной до 700 мм. Максимальная скорострельность самоходного миномёта «Wiesel 2» составляет 3 выстрела за первые 20 секунд, боевая — 6 выстрелов в минуту за первые три минуты ведения огня.

С появлением новых более грузоподъёмных самолётов военно-транспортной авиации возросли и возможности по перевозу и десантированию техники ВДВ. Кроме того разрабатывались и новые базовые шасси ВДВ увеличенной грузоподъёмности. Практически после сдачи САО 2С9 на вооружение в 1981 году, были начаты работы над новым самоходным артиллерийским орудием под наименованием «Нона-2». В период с 1987 по 1991 год была выполнена научно-исследовательская работа с шифром «Обжимка» по созданию самоходного артиллерийского орудия на базе шасси типа БМД-3 и боевым отделением разрабатываемого в тот же период САО для сухопутных войск 2С31 «Вена». В ходе работы был создан макетный образец САО на шасси лёгкого танка «Объект 934», однако из-за распада СССР, тяжёлого финансового положения России и прекращения закупок вооружения дальнейшего развития работа не получила. Несмотря на то, что САО 2С9 было разработано в 1970-е годы, его современная модификация — 2С9-1М позволяет выполнять требования, предъявляемые современными условиями ведения боевых действий. В перспективе устаревшие САО 2С9 и его модификации могут быть заменены 120-мм самоходным артиллерийским орудием 2С36 «Зауралец-Д», разработку которого ведёт ЦНИИ точного машиностроения.

Где можно увидеть 

 :
 п. Архангельское, Московская область — Музей техники Вадима Задорожного;
 г. Верхняя Пышма, Свердловская область — Музейный комплекс УГМК;
 г. Красноармейск (Московская область) — на постаменте у входа в ФКП «НИИ „Геодезия“»;
 г. Москва — Центральный музей Вооружённых Сил;
 г. Пермь — Музей ОАО «Мотовилихинские заводы»;
 г. Санкт-Петербург — Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи;
 г. Уссурийск — на постаменте возле контрольно-пропускного пункта Уссурийского суворовского военного училища;
 г. Куйбышев — в сквере Воинской славы;
 д. Падиково — Музей отечественной военной истории в Истринском районе Московской области.

 :
 г. Киев — Музей Великой Отечественной войны;
 г. Кременчуг — Парк Мира.

Примечания

Сноски

Источники

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 
 Stockholm International Peace Research Institute — Arms Transfers Database 
 
 
 
 

Самоходная артиллерия СССР
Самоходные гаубицы
Самоходные миномёты СССР
Авиадесантные САУ
Самоходная артиллерия по алфавиту
Артиллерия калибра 120 мм
Военная продукция «Мотовилихинских заводов»
Военная продукция Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения